Линогравюра — способ гравирования на линолеуме. В полиграфии относится к иллюстрационным печатным формам высокой печати.

Возник на рубеже XIX—XX веков с изобретением линолеума. Впервые его использовали в качестве материала для гравировки художники немецкой группы «Мост» в 1905 году. Это было сделано в связи с необходимостью использования гравюр для печати крупноформатных плакатов, которые превосходили по площади доски, собранные из поперечных спилов дерева, применявшиеся в торцевой ксилографии.

Линолеум представляет собой хороший материал для гравюр большого размера. Для гравирования применяют линолеум толщиной от 2,5 до 5 мм. Инструменты для линогравюры используют те же, что и для продольной гравюры: угловые и продольные стамески, а также нож для точной обрезки мелких деталей.

При печати линогравюры используют те же типографские краски, что и при печати ксилографии. Накатывать краску на линолеум лучше всего вальцмассовым валиком, при этом важно отрегулировать количество краски, наносимой на линогравюру: её не должно быть много, чтобы не залить мелкий штрих, и не должно быть мало, чтобы не возникли непропечатки.

В России первым начал применять такую технику ученик Василия Матэ Н. Шевердяев. Его работы были выставлены в Париже в 1907 году. Подробно разработал технику линогравюры в России Иван Павлов. С 1909 года Павлов, работая в типографии Ивана Сытина, стал применять для обложек и иллюстраций в детских книгах линогравюру вместо использовавшихся ранее литографии и цинкографии. В 1914 году был выпущен календарь на 1916 год «Царь-колокол» с двенадцатью цветными линогравюрами Павлова. В издательстве Иосифа Кнебеля Павлов начал печатать линогравюры на переплётах книг. Популярность линогравюры в издательском деле возросла в первые послереволюционные годы по причине нехватки цинка. Методом линогравюры иллюстрировался журнал «Творчество» (Москва, 1918-22). В дальнейшем эту технику для изготовления станковой гравюры и особенно в книжной иллюстрации использовали Елизавета Кругликова, Борис Кустодиев, Вадим Фалилеев, Владимир Фаворский, Гурий Захаров, Илларион Голицын, Дмитрий Брюханов, Виктор Замирайло, Алексей Кравченко, Дмитрий Митрохин, Александр Дейнека, Пётр Староносов, Константин Костенко, Лидия Ильина, Нина Новосельская.

За рубежом в технике линогравюры работали Анри Матисс, Пабло Пикассо, Франс Мазерель, немецкие экспрессионисты (Фриц Блейль, Карл Шмидт-Ротлуф), Морис Эшер, Сибил Эндрюс, Анхель Ботельо, Валенти Анджело, Ханс Эшенборн, Торстен Биллман, Карлос Кортес, Дженет Эриксон, американская группа Folly Cove Designers, Яков Гнездовский, Хелми Ювонен, Уильям Кермоуд, Сирил Пауэр, Эверет Рюсс, Ирэна Сибли, Ханна Томпкинс. Среди современных художников линогравюру активно используют Георг Базелиц, Стэнли Донвуд, Билл Файк, Батухан Баймен. Баймен работает в технике цветной крупномасштабной линогравюры.

Применяется как чёрно-белая, так и цветная линогравюра. Первым в России линогравюры в нескольких цветах создал Вадим Фалилеев, который работал в жанре пейзажной многокрасочной гравюры. Разноцветное изображение получалось с помощью применения 4-7 матриц, с которых делался один оттиск. В США пионером многоцветной линогравюры стал в 1940-х годах Уолтер Андресон, чьи работы в 1949 году были выставлены в Бруклинском музее. Делается также линогравюра, раскрашенная акварелью, гуашью или другими красками.

Примечания

Ссылки 
 Mihkoff. Учебный фильм о линогравюре.
 Изо проект ПАРТА. Видеоурок «Линогравюра».
 Образцы работ в технике линогравюры.
 Образцы работ в технике цветной крупномасштабной линогравюры.

Гравюра
Эстамп